Willy Veenstra (2 oktober 1947) is een Nederlands voormalig voetballer. Hij stond onder contract bij Vitesse.

Zie ook
 Lijst van spelers van Vitesse

Nederlands voetballer